Антурус Арчера () — вид грибов рода Решёточник () семейства Весёлковых. Известное народное название Пальцы Дьявола.

Научные синонимы:
 Lysurus archeri
 Anthurus archeri 
 Pseudocolus archeri
 Aserophallus archeri
 Schizmaturus archeri

Описание 
Молодое плодовое тело до 4—6 сантиметров в диаметре, грушевидное или яйцевидное, с длинными мицелиальными тяжами у основания. Перидий беловатый или сероватый, с розовым и коричневым оттенком, после разрыва остается у основания плодового тела. Из лопнувшей яйцевидной оболочки быстро развивается рецептакул в виде 3—8 красных, сперва сросшихся к вершине, затем быстро разделяющихся и расстилающихся, подобно щупальцам, лопастей. Впоследствии гриб принимает характерную звездообразную форму, напоминающую цветок диаметром около 10—15 см. Явной ножки у этого гриба нет. Внутренняя поверхность лопастей по структуре напоминает , покрытую тёмными нерегулярными пятнами оливковой, слизистой, спороносной глебы, издающей сильный неприятный запах, который привлекает насекомых.

Распространение 
Распространяются в хвойных лесах и лугах, с июня по сентябрь.

Литература 
 Arora D., Burk WR. 1982. Clathrus archeri, a stinkhorn new to North America. Mycologia 74:501-504.
 Calonge, Francisco D. (1998) Gasteromycetes, I. Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, Sclerodermatales, Tulostomatale in Flora Mycologica Iberica, Vol 3, J Cramer, Berlin, Germany. p. 271.
 Dring, DM (1980) Contributions towards a rational arrangement of the Clathraceae, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, England. p. 96.
 Pegler, DN et al. (1995) British Puffballs, Earthstars, and Stinkhorns, Royal Botanic Gardens, Kew, England. p. 255.
 G. J. Krieglsteiner: Die Großpilze Baden-Württembergs. Band 2, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2000, ISBN 3-8001-3531-0
 J. Breitenbach, F. Kränzlin: Pilze der Schweiz, Band 2. Verlag Mykologia, Luzern 1986, ISBN 3-85604-010-2

Примечания

Ссылки 

Весёлковые